Šah može značiti:

 Šah, igra na ploči za dva igrača
 Šah (vladar), perzijska vladarska titula